В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Массачусетс.

Примечания 

Массачусетс
Списки:Массачусетс